Congresox är ett släkte av fiskar. Congresox ingår i familjen Muraenesocidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ålartade fiskar
Congresox